ligetszépe (Oenothera) növénynemzetség
 ligetszépe, parlagi ligetszépe (Oenothera biennis) növényfaj